Карл-Фридрих-Густав Броссман (; 12 апреля 1830—1897) — немецкий скульптор.

Биография 
В 1851 году поступил в дрезденскую Академию художеств, с 1853 г. работал в мастерской Генеля. После окончания Академии, два года жил в Риме, вернулся на родину и поселился в Дрездене.

В 1862 г. открыл свою мастерскую в Дрездене, в которой выполнил ряд превосходных скульптурных работ.

Избранные работы 

 «Исцеление Елизаветы, королевы Греции» (1859)
 «Богемия», сидячая статуя для богемского вокзала в Дрездене (1863)
 статуя Христа для дрезденского кладбища (1863)
 «Колодец нимф», статуя для площади Мольтке в Дрездене
 «Кентавр и Нимфа» (1865)
 «История и Архитектура», колоссальная аллегорическая скульптурная фигура (1867, для нового музея в г. Готе, Германия)
 Символическую скульптуру объединения Германии (1871)
 «Макбет и ведьмы», для нового придворного театра в Дрездене
 «Психея, венчающая амура»
 «Раненный амур»
 несколько статуй для местной церкви св. Иоанна и др.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Broßmann, Karl Friedr. Gustav
 Фотография одной из скульптур Броссмана